

Осъществени и планирани изстрелвания 
Януари • Февруари • Март • Април • Май • Юни

Отменени полети

Орбитални изстрелвания

По страна

По ракета

По орбита

Вижте също 
Списък на космическите стартове

Външни препратки 
  Spaceflight Now – Worldwide launch schedule
  NASA's Shuttle and Rocket Missions
  Gunter's Space Page

2000
2008 година